Zande (dorp), een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Zande (taal), een Adamawa-Ubangitaal, die door het Afrikaanse volk Azande wordt gesproken
 een andere naam van het Afrikaanse volk Azande